Шон Берк (, 29 січня 1967, Віндзор) — канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря. Грав за збірну команду Канади.

Провів понад 800 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1983 року.

1985 року був обраний на драфті НХЛ під 24-м загальним номером командою «Нью-Джерсі Девілс». 

Виступав за «Торонто Марлборос» (ОХЛ), «Нью-Джерсі Девілс», «Сан-Дієго Галлс» (ІХЛ), «Гартфорд Вейлерс», «Кароліна Гаррікейнс», «Ванкувер Канакс», «Філадельфія Флайєрс», «Флорида Пантерс», «Фінікс Койотс», «Тампа-Бей Лайтнінг», «Спрингфілд Фалконс» (АХЛ), «Лос-Анджелес Кінгс».

Загалом провів 858 матчів у НХЛ, включаючи 38 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

У складі національної збірної Канади учасник зимових Олімпійських ігор 1988 і 1992; учасник чемпіонатів світу 1987, 1989, 1991,  1997 і 2003; учасник Кубка Канади 1991. У складі молодіжної збірної Канади учасник чемпіонату світу 1986.

18 вересня 2007 офіційно оголосив про завершення ігрової кар'єри.

Тренерська кар'єра 
З 4 березня 2008 спортивний директор «Аризона Койотс», а з 2009 тренер воротарів.

У вересні 2016 Шон стає скаутом клубу «Монреаль Канадієнс».

25 липня 2017 генеральний менеджер збірної Канади запрошує його, як тренера воротарів для участі в зимових Олімпійських іграх 2018 в Кореї.

Нагороди та досягнення 
 Чемпіон світу — 1997, 2003; срібний призер — 1989, 1991.
 Володар Кубка Канади — 1991.
 Срібний призер молодіжного чемпіонату світу — 1986.
 Учасник матчу всіх зірок НХЛ — 1989, 2001, 2002.
 Найкращий воротар чемпіонату світу — 2003.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Примітки

Література

Посилання 
 

Уродженці Віндзора (Онтаріо)
Канадські хокеїсти
Канадські хокейні воротарі
Гравці збірної Канади з хокею
Хокеїсти «Нью-Джерсі Девілс»
Хокеїсти «Гартфорд Вейлерс»
Хокеїсти «Кароліна Гаррікейнс»
Хокеїсти «Ванкувер Канакс»
Хокеїсти «Філадельфія Флайєрс»
Хокеїсти «Флорида Пантерс»
Хокеїсти «Фінікс Койотс»
Хокеїсти «Тампа-Бей Лайтнінг»
Хокеїсти «Лос-Анджелес Кінгс»
Задрафтовані «Нью-Джерсі Девілс»
Хокеїсти АХЛ
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 1988
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 1992
Чемпіони світу з хокею
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Канадські хокейні тренери
Тренери «Аризона Койотс»
Канадські срібні олімпійські медалісти